Mocassin, une sorte de chaussure ;
 Mocassin d'eau, une espèce de serpent ;
 Mocassin (ou Agkistrodon contortrix), un serpent crotale venimeux solénoglyphe d'amérique du nord (Sud est des USA sauf Floride).